Раткил (; , Рах-Кэла, «крепость Кэла») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер) на трассе , у реки Дил.

История 

Местная церковь была построена в 1832 году. Однажды внимание привлёк местный пень, который якобы нёс на себе изображение Девы Марии, но местный священник сказал, что это всего лишь дерево, а не предмет поклонения.

Местная железнодорожная станция была открыта 1 января 1867 года, закрыта для пассажиров 4 февраля 1963 года и окончательно закрыта 2 декабря 1974 года.

Демография 
Население — 1494 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1362.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Лимерик